Rimori bezeichnet in Osttimor:

 einen Ort im Suco Maubisse, siehe Rimori (Maubisse)
 eine Aldeia im Suco Matorec, siehe Matorec